Baldridge ist der Name mehrerer 

Personen:
 Cyrus Baldridge (1889–1975), US-amerikanischer Illustrator, Maler, Grafiker
 H. C. Baldridge (1868–1947), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baldridge (Indiana), im Sullivan County
 Baldridge (Oklahoma), im Sequoyah County
 Baldridge (Texas), im Pecos County

Sonstiges:
 Baldridge Branch, Fließgewässer im Gonzales County, Texas
 Baldridge Park, Park im Montrose County, Colorado

Siehe auch:
 Baldrige
 Baldridge Creek